Муханов — фамилия, имеет женскую форму Муханова. Известные носители:

 
 
 Муханов, Амангали Давилович (1926—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Муханов, Владимир Васильевич (род. 1954) — советский и российский футболист, футбольный тренер.
 Муханов, Вячеслав Фёдорович (род. 1956) — русский физик, космолог.
 Муханов, Григорий Васильевич (1931—1987) — советский промышленный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Муханов, Евграф Николаевич (1830—1892) — уездный предводитель дворянства Белгородского уезда, крупный белгородский помещик.
 Муханов, Игорь Леонидович (род. 1954) — российский поэт, прозаик.
 Муханов, Илья Дмитриевич (1815—1893) — русский военный и общественный деятель, генерал от инфантерии.
 Муханов, Ипат Калинович (1677—1729) — детский товарищ Петра I и его сподвижник, контр-адмирал.
 
 Муханов, Павел Александрович (1797—1871) — историк и археограф.
 Муханов, Пётр Александрович (1799—1854) — декабрист, штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского полка.
 

 Муханова, Мария Сергеевна (1803—1882) — фрейлина и мемуаристка.

Топоним 
 Муханов — посёлок в Кадомском районе Рязанской области.